SS1, SS 1 ou SS-1 peut renvoyer à :
 Route nationale 1 (, SS 1), une route italienne
 Jaguar SS1, une automobile construite par Jaguar
 Pindad SS-1, un fusil d'assaut des forces armées indonésiennes.
 la désignation par l'OTAN des missiles soviétiques Scud.